Betreuung steht für:

 Betreuung (Recht), in Deutschland eine rechtliche Vertretung Volljähriger
 Betreuung, eine Helferschaft auf Anordnung des Jugendgerichtes, siehe Erziehungsbeistand
 Betreuung, die Obsorge von alten oder behinderten Menschen, siehe Fürsorge
 Betreuung, Versorgung bei Schadens- und Gefahrensituationen, siehe Betreuungsdienst
 Betreuung, im Militärwesen die künstlerische Unterhaltung bei Fronteinsatz, siehe Truppenbetreuung
 Betreuung (Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage), ein Belehrungsprogramm

 Betreuer oder Betreuerin steht für:
 Betreuer (Recht), ein gesetzlicher Vertreter von Volljährigen
 Betreuer (Ehrenamt), rechtliche Betreuung außerhalb einer Berufstätigkeit
 Betreuer, eine lernbegleitende Person, siehe Tutor
 Betreuer, die Begleitperson bei der Doktorarbeit, siehe Doktorvater
 Wilsberg: Der Betreuer, deutscher Fernsehkrimi (2017)

Siehe auch:
 Fachperson Betreuung (Schweizer berufliche Grundbildung)
 Kindertagesbetreuung (außerhalb der Familien)

 Helfer (Begriffsklärung)